Mentor – postać z mitologii greckiej
 Mentor – osoba zajmująca się mentoringiem
Miejscowości w USA:
 Mentor – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Campbell
 Mentor – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Mentor – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lake
 Mentor – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark

Gminy w USA:
 Mentor (ang. Mentor Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan
 Mentor (ang. Mentor Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oscoda
 Mentor (ang. Mentor Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide
 Mentor (ang. Mentor Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark

Inne:
 Mentor – wielkoformatowy aparat fotograficzny
 Mentor – amerykański film z 2005 roku
 Mentor – amerykański film z 2006 roku
 Mentor – seria amerykańskich wojskowych satelitów wywiadowczych
 Beechcraft T-34 Mentor – amerykański samolot szkolno-treningowy